Yandina kan syfta på följande platser:

Australien 

 Yandina (del av en befolkad plats i Australien), Queensland, Sunshine Coast,

Salomonöarna 

 Yandina Airport, flygplats, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Salomonöarnaförgreningar